Прасолово — название населённых пунктов:

Россия 
 Прасолово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Прасолово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.